Tomášovce (okres Lučenec), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Lučenec
 Tomášovce (okres Rimavská Sobota), een Slowaakse gemeente in de regio Banská Bystrica, in het district Rimavská Sobota